Dreiländerstein oder Drei-Länder-Stein ist der Name von Grenzsteinen:

in Deutschland:
 Dreiländerstein (Ingolstadt), in Ingolstadt, ehemals  Herzogtum Bayern, Herzogtum – Pfalz-Neuburg – Hochstift Eichstätt, Bayern
 Dreiländerstein (Sollach), ehemaliger Grenzstein zwischen dem Kurfürstentum Baiern, der Hochstift Freisingischen Herrschaft Burgrain und der Grafschaft Haag, im Sollacher Forst, Markt Isen, Oberbayern
 Drei-Länder-Stein (Großer Ehrenberg), im Harz am Großen Ehrenberg am Dreiländereck Niedersachsen – Sachsen-Anhalt – Thüringen
 Dreiländerstein (Hannoversche Klippen), nahe der Hannoverschen Klippen, Hessen – Niedersachsen – Nordrhein-Westfalen (siehe auch Hannoversche Klippen#Dreiländereck Hessen–Niedersachsen–Nordrhein-Westfalen)
 Dreiländerstein (Schmiedeköpfe), an den Schmiedeköpfen bei Niedergandern, Hessen – Niedersachsen – Thüringen (siehe auch Schmiedeköpfe#Dreiländereck Hessen-Niedersachsen-Thüringen)
 Drei-Freistaaten-Stein, bei Münchenreuth, Grobau und Gebersreuth am Dreiländereck Bayern – Sachsen – Thüringen
 Dreiländerstein (Eggenthal), bei Eggenthal, Landkreis Ostallgäu und Unteregg, Landkreis Unterallgäu, ehemals  Kloster Irsee – Fürstabtei Kempten – Kurbayerissches Mindelheim

in Österreich/Tschechien:
 Dreiländerstein (Dobersberg) in Dobersberg, Niederösterreich – Böhmen – Mähren (siehe auch Böhmische Saß)

in der Schweiz:
 Borne des Trois Puissances im Jura
 Dreiländerstein (Wildspitz), am Höhronen, Kantone Schwyz – Zug – Zürich
 Dreiländerstein (Hörnli), am Hörnli, Kantone Zürich – St. Gallen – Thurgau ()
 Säntis, Kantone St. Gallen – Appenzell Innerrhoden – Appenzell Ausserrhoden (historischer Säntisprozess)

Siehe auch:
 Dreiländereck  – ein Überblick
 Dreifürstenstein
 Dreiherrenstein
 Dreiländerecke Europas